

Varie
 William Brown – ingegnere statunitense
 Ernest William Brown – matematico e astronomo inglese 
William Montgomery Brown (1818-1937)
William E. Brown

Letteratura
 William Brown – scrittore tedesco (pseudonimo collettivo di Ernst Hermann Richter, Hans Peschke e Winfried Scholz)
William Hill Brown (1765-1793) – scrittore statunitense
William Wells Brown (1814-1884) – scrittore statunitense
William Slater Brown (1897-1997) – scrittore

Militari
 William Brown  (1777-1857) noto anche come Guillermo Brown – ammiraglio irlandese naturalizzato argentino, fondatore dell'Armada de la República Argentina
William H. Brown (1836-1896) –  soldato statunitense

Politica
 William Brown (1779-1833) – politico statunitense
 William Brown (1809-1898) – politico neozelandese
 William Brown – politico canadese
 William Brown (1894-1960) – politico britannico
William J. Brown (1805-1857) – politico statunitense
William G. Brown (1800-1884) – politico statunitense
William Gay Brown (1856-1916) – politico statunitense
William Wallace Brown (1836-1926) – politico statunitense
William R. Brown (1840-1916) – politico statunitense
William M. Brown (1850-1915) –  politico statunitense
William Henry Brown (1899-1967) –  politico neozelandese
William Robson Brown (1900-1975) –  politico britannico

Sport
 William Brown – giocatore di curling britannico
 William Brown –  tennista statunitense
William Brown detto Rookie (1925-1971), cestista statunitense